Stengel steht für:
 Stengel, veraltete, nicht mehr gültige Schreibweise von Stängel (von ahd. stengil), Pflanzenspross, siehe Sprossachse
 Stengel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stengel (Adelsgeschlecht), kurpfälzisch-bayerisches Adelsgeschlecht
 Stengel & Co., deutsche Druckerei und Exporteur von Ansichtskarten

Siehe auch:

 Staengel
 Stengele
 Stengler
 Jakob Ludwig Friedrich von Stängel (1783–nach 1848), württembergischer Oberamtmann
 Manfred Stengl (1946–1992), österreichischer Sportler